Macrosiphum  — крупнейший род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Встречаются почти всесветно. Около 120 видов, из которых 36 обнаружены в Европе. Для бывшего СССР приводилось до 24 видов.

Описание 
Мелкие насекомые с длинными усиками и ногами, длина 1,0—3,0 мм. Тело веретеновидной формы. Лоб с желобком. Хвостик беловатый. Кутикула гладкая. На первом членике лапок 3 щетинки.
Расстояние между дыхальцами 2-го и 3-го сегментов брюшка больше в 2,2 раза, чем расстояние между дыхальцами 1-го и 2-го сегментов. Также отличаются увеличенными краевыми бугорками на II—V тергитах брюшка, которые крупнее бугорков на I тергите (краевой бугорок на VII тергите отсутствует).
Ассоциированы с разнообразными растениями (питаются на надземных частях).
Диплоидный набор хромосом 2n=10, 16. Таксон Sitobion (к которому относится большая злаковая тля, Sitobion avenae), часто трактуемый как подрод в составе Macrosiphum, в последнее время рассматривается в качестве самостоятельного рода
.

 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 
 Подрод

Примечания

Литература 
 
 Barjadze, S. & Gratiashvili, N. (2010). Description of a new species of the genus Macrosiphum … with a key to the Macrosiphum species occurring in Transcaucasia. Ent. Fennica 21: 43-48.
 David, S. K. (1976). A taxonomic review of Macrosiphum in India. Orient. Insects [1975] 9: 461—493 (1975).
 Watson, G. W. (1982). A biometric, electrophoretic and karyotypic analysis of British species of Macrosiphum (Homoptera; Aphididae). PhD Thesis, Univ. of London, 296 pp.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых